Unter D-Klasse sind folgende Begriffe bekannt:

 eine Schiffsklasse britischer Leichter Kreuzer aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, siehe Danae-Klasse
 eine bei Thornycroft & Co. gebaute Schiffsklasse britischer Zerstörer mit zwei Schornsteinen im Ersten Weltkrieg, siehe D-Klasse (1912)
 eine Schiffsklasse britischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg, siehe C- und D-Klasse (Royal Navy)
 eine sowjetische U-Boot-Klasse, siehe Dekabrist-Klasse
 eine Klasse von U-Booten der United States Navy, siehe D-Klasse (United States Navy)
 die letzten sechs Einheiten einer Klasse von Frachtschiffen der Blue Funnel Line, siehe Blue Funnel A-Klasse
 eine Klasse von Frachtschiffen der Reederei Arklow Shipping, siehe Ferus Smit FS 11000
 mehrere Schiffsklassen von A. P. Møller-Mærsk, siehe Mærsk-D-Klasse
 eine Startklasse beim Tanzsport, siehe Tanzsport#Startklassen
 eine europäische Führerscheinklasse, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis
 eine Klasse US-amerikanischer Luftschiffe, siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten#D-Klasse
 einen IP-Adressbereich, der für Multicasting reserviert ist; siehe Netzklasse
 eine Klasse von Signalverstärkern für den Leistungsbereich, siehe Klasse-D-Verstärker
 D class, Fahrzeugtyp der Straßenbahn Melbourne, siehe Straßenbahn Melbourne #D-class
 eine Schiffsklasse japanischer Geleitschiffe (Kaibokan) im Zweiten Weltkrieg, siehe D-Klasse (Kaibōkan)

Siehe auch:
 Klasse D (Begriffsklärung)
 D-Serie (Begriffsklärung)
 D-Type (Begriffsklärung)
 D-Reihe, Baureihe digitaler Kompaktkameras der Marke Canon, siehe Canon Powershot#D-Reihe